Prvenstva SSSR-a u rukometu su igrana od 1962. do 1992. godine. Prethodno, od 1956. do 1961. su igrana prvenstva u velikom rukometu.

Prvaci i doprvaci

Veliki rukomet

Rukomet

Vječna ljestvica

Poveznice 
 EHF Liga prvaka

Izvori 
 sports123.com, prvenstva Sovjetskog Saveza u rukometu 

rukomet
Prvoligaška rukometna natjecanja
Natjecanja u velikom rukometu